Rien à perdre peut désigner :

 Rien à perdre (), film de Gary Sinise sorti en 1988 ;
 Rien à perdre (), film de Bob Spiers sorti en 1997.